Municipio de Cumberland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cumberland (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Cumberland (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.